James Gordon kan syfta på:

James Gordon (kongressledamot), (1739-1810), irländsk-amerikansk politiker, kongressledamot 1791-1795 
James Gordon (senator), (1833-1912), amerikansk politiker, senator 1909-1910
James Gordon (seriefigur), seriefigur